Philmont har flere betydninger:

 Philmont Scout Ranch (New Mexico)
 Philmont (New York)
 Philmont (musikgruppe)